Jacques Pierre Abbatucci kan syfta på:

* Jacques Pierre Abbatucci (1723–1813), fransk militär
 Jacques Pierre Abbatucci (1791–1857), fransk jurist och politiker